Пісенний конкурс Євробачення 1971 став 16-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 3 квітня 1971 року в місті Дублін, Ірландія. Чотири країни, що раніше відмовилися брати участь у конкурсі, повернулися. Крім того, до числа учасників приєдналася Мальта. Таким чином кількість учасників зросла до 18.

Деякі із правил були модифіковані, включаючи обмеження числа виконавців на сцені — максимум шість; була повністю переглянута система голосування: кожен конкурсант тепер призначав тільки двох членів журі, одного молодше й одного старше 25 років. Їм давалося по 10 балів на пісню, і вони могли дати їй від 2 до 10 балів.

Перемогу здобуло Монако, представлене Северин з піснею «Un banc, un arbre, une rue». Катя Ебштейн із Німеччини, виступаючи вдруге поспіль, зайняла 3-є місце з «Diese welt».

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення
1971 у телебаченні
1971 в Ірландії
Квітень 1971
Музика Дубліна